Лучич — фамилия. Известные носители:
 Лучич, Владимир (род. 1989) — сербский баскетболист.
 Лучич, Желько (род. 1968) — югославский и сербский оперный певец, баритон.
 Лучич, Иван (род. 1995) — австрийский футболист, вратарь.
 Лучич, Милан (род. 1988) — канадский хоккеист.
 Лучич, Мирко (1918—1943) — югославский черногорский рабочий, военный врач и диверсант, участник Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Лучич, Мирьяна (род. 1982) — хорватская теннисистка.
 Лучич, Тедди (род. 1973) — шведский футболист.
 Далматов, Василий Пантелеймонович (наст. фамилия — Лучич; 1852—1912) — русский театральный актёр, сербского происхождения.

См. также 
 Лучичи